Охос де Рана има више значења:

 Охос де Рана (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охос де Рана, Саул Агире Гаљардо (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охос де Рана, Хуан Гонзалез (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику